

Lokalizacje

Japonia 
 Isen – miejscowość

Niemcy 
 Isen – dzielnica gminy Schwindegg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Isen – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding
 Isen -– rzeka, dopływ Inn